East Brook ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 East Brook (Alabama), im Montgomery County
 East Brook (North Carolina), im Iredell County
 East Brook (Virginia), im Campbell County

Siehe auch:
 Eastbrook